João Adolfo (27 de fevereiro de 1575 – 31 de março de 1616) foi um Duque de Holstácia-Gottorp.

Vida 
Ele era o terceiro filho do Duque Adolfo de Holsácia-Gottorp e sua esposa, Cristina de Hesse. Ele se tornou o primeiro administrador luterano do Príncipe-Bispado de Lübeck (1586-1607) e administrador do Príncipe-Arcebispado de Brema (1589-1596). Tornou-se Duque, após as mortes de seus dois irmãos mais velhos. Depois de suceder a seu pai, em 1590, como Duque Governante do Capítulo de Brema, forçou sua renúncia em favor de seu irmão mais novo, o Príncipe-Bispo João Frederico de Holsácia-Gottorp.

Casamento e descendência 
Ele casou-se, em 30 de agosto de 1596, com a Princesa Augusta da Dinamarca, filha do Rei Frederico II. Eles tiveram os seguintes filhos:

 Frederico III de Holsácia-Gottorp (22 de dezembro de 1597 – 10 de agosto de 1659).
 Isabel Sofia (12 de outubro de 1599 – 25 de novembro de 1627), casou-se, em 5 de março de 1621, com o Duque Augusto de Saxe-Lauemburgo.
 Adolfo (15 de setembro de 1600 – 19 de setembro d1631).
 Doroteia Augusta de Schleswig-Holsácia-Gottorp (12 de maio de 1602 – 13 de março de 1682), casou-se, em 1633, com Joaquim Ernesto, Duque de Schleswig-Holsácia-Sonderburg-Plön, filho de João II, Duque de Schleswig-Holsácia-Sonderburg-Plön
 Edviges de Schleswig-Holsácia-Gottorp (23 de dezembro de 1603 – 22 de Março de 1657), casou-se, em 15 de julho de 1620, com Augusto, Conde Palatino de Sulzbach.
 Ana (19 de dezembro de 1605 – 20 de março de 1623).
 João (18 De Março De 1606 – 21 De Fevereiro De 1655).
 Cristiano (nasceu e morreu em 1 de dezembro de 1609).

Ancestrais 

Nascidos em 1575
Mortos em 1616
Casa de Holsácia-Gottorp